Söhner ist der Familienname folgender Personen:

 Felicitas Söhner (* 1976), deutsche Historikerin
 Paul Söhner (1898–1957), deutscher Komponist, Musiklehrer und Musikschriftsteller